Marian Norbert Czarnecki (1911-1981), pułkownik Wojska Polskiego
 Marian Czarnecki ps. „Ryś”, żołnierz AK
 Marian Czarnecki (1954-), koszykarz